Haak ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Haak (1926–2005), niederländischer Kunsthistoriker
 Christina Haak (* 1966), deutsche Kunsthistorikerin
 Dieter Haak (1938–2012), deutscher Politiker (SPD)
 Ernst Haak (1924–2021), deutscher Hochschullehrer und Politiker
 Friedhelm Haak (* 1945), deutscher Verleger
 Hugo Haak (* 1991), niederländischer Bahnradsportler
 Jur Haak (1892–1945), niederländischer Fußballspieler
 Justin Haak (* 2001), US-amerikanischer Fußballspieler
 Manfred Haak (* 1931), deutscher Geograph und Pädagoge
 Nico Haak (1939–1990), niederländischer Entertainer
 Peter Haak (1947–2008), deutscher Fußballtorhüter
 Rainer Haak (* 1947), deutscher Schriftsteller
 Sikko Popta Haak (1876–1937), niederländischer Pädagoge und Historiker
 Theodor Haak (1605–1690), deutscher Theologe
 Ute Haak (* 1966), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Haack
 Haag
 Haakh
 Hack (Begriffsklärung)
 Hag (Begriffsklärung)
 Hak
 Hake (Beruf)